Selaru steht für:

 Selaru, eine der indonesischen Tanimbarinseln
 Selaru (Pulau Laut Tengah), ein Dorf auf der indonesischen Insel Laut bei Borneo

Selaru oder Șelaru heißen: 

Personen:
 Aurel Șelaru (1935–2020), rumänischer Radrennfahrer